Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 31-es, továbbá 31A, 31B, 31C, 31E, 31É, 31Y, illetve -es, H31-es, H31X, H31Y, M31-es jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 31-es busz (Balatonfüred)

 31-es busz (Budapest)
 31A busz (Budapest)megszűnt
 31B busz (Budapest)megszűnt
 31C busz (Budapest)megszűnt
 31É busz (Budapest)megszűnt
 31Y busz (Budapest)megszűnt

 31-es busz (Debrecen)megszűnt
 -es busz (Debrecen)megszűnt

 31-es busz (Dunaújváros)megszűnt

 31-es busz (Győr)
 31A busz (Győr)
 31B busz (Győr)megszűnt
 31C busz (Győr)megszűnt
 31Y busz (Győr)megszűnt

 31-es busz (Kaposvár)

 31-es busz (Miskolc)
 31A busz (Miskolc)megszűnt
 31Y busz (Miskolc)megszűnt

 H31-es busz (Nyíregyháza)
 H31X busz (Nyíregyháza)megszűnt
 H31Y busz (Nyíregyháza)megszűnt

 31-es busz (Pécs)
 31A busz (Pécs)megszűnt

 31-es busz (Salgótarján)megszűnt

 31-es busz (Szeged)megszűnt

 31-es busz (Székesfehérvár)
 31E busz (Székesfehérvár)
 M31-es busz (Székesfehérvár)megszűnt

 31-es busz (Szolnok)

 31-es busz (Tatabánya)megszűnt

 31-es busz (Veszprém)megszűnt